Чемпионат России по баскетболу 2004/2005 является 14-м сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 30 сентября 2004 г. по 02 апреля 2005 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии1/4 финала, полуфинала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми в сетке плей-офф, 2-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми.

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

 Март

Таблица чемпионата

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Надежда — Вологда-Чеваката — 2—0 (83:75, 83:69)
 Динамо-Энергия — Динамо (К) — 0—2 (69:80, 68:84)
 Матч за 7-е место
 Динамо-Энергия — Вологда-Чеваката — 0—2 (73:77, 72:81)
 Матч за 5-е место
 Надежда — Динамо (К) — 2—0 (75:71, 79:72)

Финал 
ВБМ-СГАУ — Динамо (М) — 3—1

Итоговое положение 

 4. Спартак (МО)
 5. Надежда
 6. Динамо (К)
 7. Вологда-Чеваката
 8. Динамо-Энергия
 9. Шелен
 10.  Балтийская звезда 
 11. Энже
 12.  Славянка-ЧКПЗ

Золотая корзина — 2005 
По итогам календарного 2005 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

 Лучшая российская баскетболистка — Мария Степанова (ВБМ-СГАУ);
 Лучший легионер женской Суперлиги — Иоланда Гриффит (УГМК);
 Лучшая молодая баскетболистка России — Марина Кузина (Надежда);
 Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Игорь Грудин (ВБМ-СГАУ)

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2004/2005
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр сезона 2004/05 на сайте Динамо-ГУВД

2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе